Osoby o tym nazwisku:
 Feliks Szpan – polski wojskowy, funkcjonariusz służb bezpieczeństwa
 Rachela Szpan – polska aktorka